Internationaux de Strasbourg 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Internationaux de Strasbourg rozgrywany w dniach 19–25 maja 2019 roku w Strasburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 we Francji